Винтерфельдт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Винтерфельдт, Ганс Карл фон (1707—1757) — прусский генерал, ближайший советник и друг Фридриха II.
 Винтерфельдт, Детлоф фон (1867—1940) — немецкий генерал-майор, известен тем, что подписал от имени Германии Компьенское перемирие в 1918 году. См. также 
 Винтерфельд (значения)